Алексе́й Вита́льевич Ланке́вич (р. 18 февраля 1973) — российский волейболист. Бронзовый призёр чемпионата СНГ и серебряный призёр чемпионата России (1992).

Биография 
Воспитанник обнинской волейбольной школы, выпускник СДЮСШОР по волейболу Александра Савина. Капитан молодёжной сборной СССР.

В составе клуба МГТУ стал бронзовым призёром чемпионата СНГ 1991/92 и серебряным призёром первого чемпионата России по волейболу, проходившего в марте 1992 года. Из шести игр чемпионата России участвовал в двух.

В сезоне 1998/99 участвовал в выходе клуба «Дорожник-Локомотив» (Красноярск) в Суперлигу (высший дивизион чемпионата России). Также играл за клубы Суперлиги «Факел» (Новый Уренгой, в сезонах 1996/97—1998/99), «Самотлор», волейбольный клуб «Обнинск», любительские «Ока-Спорт» (лучший игрок Первой лиги ЛВЛ в сезоне 2008/9), «Динамо-29» (серебряный призёр и лучший связующий VII спартакиады Спартакиады сотрудников центральных аппаратов министерств и ведомств Российской Федерации, 2010 год), «Интер РАО ЕЭС» (лучший связующий Кубка ТЭК 2013 года).

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата России (1992)
 Бронзовый призёр чемпионата СНГ (1992)
 Чемпион Сибири и Дальнего Востока (1998)
 Серебряный призёр студенческих игр Европы

Примечания

Ссылки 
 Алексей Ланкевич на сайте СДЮСШОР по волейболу Александра Савина

Выпускники СДЮСШОР по волейболу Александра Савина
Волейболисты России
Игроки ВК МГТУ
Игроки ВК «Факел»
Игроки ВК «Обнинск»
Игроки ВК «Югра-Самотлор»
Игроки ВК «Енисей»